Мужская сборная Казахстана по волейболу представляет Казахстан на международных соревнованиях по волейболу.

История 
Сборная Казахстана была создана после распада Советского Союза из игроков клубов, базирующихся на территории Казахской ССР.

Результаты участия в соревнованиях

Олимпийские игры 
За время своего существования сборная Казахстана ни разу не прошла квалификационные соревнования.

Чемпионат мира

Мировая лига 
Сборная Казахстана дебютировала в играх Мировой лиги 2015 году.

Кубок мира 
Сборная Казахстана ни разу не участвовала в играх Кубка мира.

Всемирный Кубок чемпионов 
Сборная Казахстана ни разу не участвовала в розыгрыше Всемирного Кубка чемпионов.

Чемпионат Азии

Азиатские игры

Кубок Азии

Состав